Ugo Humbert era il detentore del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2020 ma è stato eliminato al primo turno da Christopher Eubanks.

In finale Richard Gasquet ha battuto Cameron Norrie con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Casper Ruud (secondo turno)
  Cameron Norrie (finale)
  Diego Schwartzman (secondo turno, ritirato)
  Francisco Cerúndolo (ritirato)

  Aleksandr Bublik (primo turno) 
  Sebastián Báez (primo turno) 
  John Isner (primo turno) 
  Adrian Mannarino (primo turno)

Wildcard 

  Ugo Humbert (primo turno)
  Kiranpal Pannu (primo turno)

  Ben Shelton (secondo turno)

Qualificati 

  Thiago Monteiro (primo turno)
  Grégoire Barrère (secondo turno)

  Christopher Eubanks (secondo turno) 
  Jiří Lehečka (secondo turno)

Lucky loser 

  Federico Coria (primo turno)

  João Sousa (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2023